La Pro A 1996-1997 è stata la 75ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Yann Bonato, 
MVP straniero:  Delaney Rudd, 
Allenatore dell'anno:  Gregor Beugnot, 
Giocatore rivelazione:  Frédéric Weis, 
Miglior difensore:  Jim Bilba,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
1996-1997